Zabłocie může být:
 Zabłocie (Krakov) – čtvrť Krakova 
 Zabłocie (Żywiec) – čtvrť Żywce
Zabłocie (Dolnoslezské vojvodství) – obec v Dolnoslezském vojvodství

 Záblatí (Polsko) – polský název obce v polské části Těšínska ve gmině Strumeň 
 Záblatí (Bohumín) – polský název městské části Bohumína